Sontbrug (Kopenhagen - Malmö) - gecombineerde spoorwegbrug en autosnelwegbrug over de Sont
 Sontbrug (Groningen) - verkeersbrug over het Winschoterdiep in Groningen.